Радама І - король Королівства Імерина
 Радама ІІ - король Королівства Імерина